Palaeoheterodonta (лат., с др.-греч. — древнеразнозубые) — клада двустворчатых моллюсков, которой придают ранг от субтеркласса (когорты) до подкласса.

Отличительной особенностью представителей клады является то, что две половинки раковины имеют одинаковый размер и форму, но зубцы шарниров расположены в один ряд, а не разделены на две группы.

Классификация 
На февраль 2021 года в таксон включают 2 современных отряда и 3 вымерших семейства вне их:
 Семейства incertae sedis
 † Семейство Lyrodesmatidae
 † Семейство Pseudarcidae
 † Семейство Thoraliidae
 Отряд Trigoniida
 † Надсемейство Megatrigonioidea
 † Надсемейство Myophorelloidea
 † Надсемейство Pseudocardinioidea
 Надсемейство Trigonioidea
 † Надсемейство Trigonioidoidea
 †  Надсемейство Trigonodoidea
 Отряд Unionida
 Надсемейство Etherioidea
 † Надсемейство Silesunionoidea
 † Надсемейство Tamesnelloidea
 Надсемейство Unionoidea

См. также 
 † Тригониоидиды
 † Gobiella

Примечания